Hieronder staan de meeste uiteenlopende statistieken en records van de Nederlandse voetbalclub FC Twente vermeld.

Records

Individuele records 
Topscorer aller tijden
Competitie
 Blaise Nkufo, 114 doelpunten
 Jan Jeuring, 103 doelpunten
 Theo Pahlplatz, 62 doelpunten
Europa
 Jan Jeuring, 19 doelpunten
 Johan Zuidema, 12 doelpunten
 Theo Pahlplatz, 11 doelpunten
KNVB beker
 Jan Vennegoor of Hesselink, 16 doelpunten
 Blaise Nkufo, 15 doelpunten
 Jan Jeuring, 15 doelpunten

Meest gescoorde doelpunten in één seizoen
 Dick van Dijk, 30 doelpunten — 1968/69
 Luuk de Jong, 25 doelpunten — 2011/12
 Bryan Ruiz, 24 doelpunten — 2009/10

Meest gespeelde competitiewedstrijden
 Sander Boschker, 562 wedstrijden
 Epi Drost, 423 wedstrijden
 Theo Pahlplatz, 384 wedstrijden

Eerste doelpunt
 Johan Plageman vriendschappelijk tegen Holstein Kiel — 3 augustus 1965
 Egbert ter Mors competitie tegen Telstar — 22 augustus 1965

Clubrecords 
Meeste doelpunten voor
 87 doelpunten (Eerste divisie) — 1983/84
 82 doelpunten (Eredivisie) — 2011/12

Minste tegendoelpunten
 13 tegengoals (tevens Nederlands record) — 1971/72

Aantal Eredivisie duels achtereen gescoord
 41 wedstrijden — september 2010 t/m november 2011

Grootste overwinning
 FC Twente - De Graafschap (8-0) — 14 september 1975
 FC Twente - FC Utrecht (8-0) — 23 april 1977
 FC Twente - NAC (7-0) — 30 april 1970
 FC Twente - Fortuna Sittard (8-2) — 31 maart 1968
 FC Twente - FC Groningen (7-1) — 12 november 2006

Grootste nederlaag
 Ajax - FC Twente (8-1) — 9 juni 1979
 FC Twente - Ajax (1-8) — 1 december 1985

Meeste doelpunten
 RKC - FC Twente (6-6) — 16 juni 1991
 FC Twente - DOS (7-4) — 21 mei 1967
 FC Twente - Feyenoord (3-7) — 6 juni 1981
 FC Twente - Fortuna '54 (8-2) — 31 maart 1968

Overzichtslijsten

Meeste officiële duels 
De volgende spelers speelden ten minste 200 officiële wedstrijden voor FC Twente.

Laatste update: 14 mei 2012.

Meeste doelpunten 
De volgende spelers scoorden ten minste 35 doelpunten voor FC Twente.

Laatste update: 10 mei 2012.

Topscorers competitie per seizoen

Internationals 
Hieronder volgt een lijst van alle FC Twente-spelers die ooit tijdens hun verblijf bij de club uitkwamen voor het Nederlands elftal.

Records en statistieken
Twente
Records